Kobliha je příjmení některých známých osobností:

 Bohumil Kobliha (1931–2015) – český spisovatel a publicista, představitel českého protikomunistického exilu
 Bohumír Kobliha (1902–1981) – důstojník prvorepublikové československé armády a topograf
 František Kobliha (1877–1962) – český malíř, grafik a uměnovědec, představitel druhé generace českého symbolismu
 Karel Kobliha (* 1980) – český rybář, mistr světa v rybolovné technice
 Václav Kobliha (* 1960) – český politik a československý poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění

jiné významy
 kobliha – sladké pečivo
 americká kobliha – americké sladké pečivo
 koňská kobliha – koňský exkrement

podobná
 Koblih – příjmení
 Koblih – kopec u Oslavan